Pochette, fazzoletto da taschino per la giacca
Pochette, termine francese usato per denominare, nell'abbigliamento femminile, un particolare tipo di borsa piccola ed elegante
Pochette, rivista di manga giapponese

Musica 
Pochette, piccolo strumento musicale da tasca della famiglia degli archi
Pochette, singolo di Gemitaiz del 2022